Чемпионат Испании по футболу 1976/1977 — 46-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетико» стал чемпионом Испании в 8-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 829 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Сарагоса» — «Эльче»  — 5:3 (3-й тур, 19 сентября 1976 года)
 Самая крупная победа в гостях: 3 гола
 «Атлетико» — «Бургос»  — 0:3 (13-й тур, 5 декабря 1976 года)
 «Депортиво Малага» — «Атлетик Бильбао»  — 0:3 (20-й тур, 30 января 1977 года)
 «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»  — 1:4 (22-й тур, 12 февраля 1977 года)
 «Севилья» — «Реал Сосьедад»  — 0:3 (16-й тур, 2 января 1977 года)
 «Эльче» — «Валенсия»  — 1:4 (4-й тур, 26 сентября 1976 года)
 «Эспаньол» — «Атлетико»  — 1:4 (6-й тур, 17 октября 1976 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Барселона» — «Реал Сантандер»  — 7:0 (19-й тур, 23 января 1977 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1977
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1976 году
Спорт в Испании в 1977 году